Niemcy:
 Eimsbüttel – okręg administracyjny (Bezirk) w Hamburgu
 Eimsbüttel – dzielnica Hamburga